Уари (Wari, ) — названия местных реалий индейского происхождения в Южной Америки

 Уари — индейская культура доинкского периода («средний горизонт») в Андах
 Уари (оровари, вари, пакаá-нова) — один из чапакурских языков в Бразилии (штат Рондония)
 Уари — город в Перу
 Уари — провинция в регионе Анкаш (Перу)
 Уари — район в провинции Уари (Перу)
 Фамилия
 Уари, Малек (1916—2001) — алжирский писатель.

См. также:
 Вари